Сирои:

 Сирои — город в Японии, находящийся в префектуре Тиба.
 Сирои — папуасский язык, на котором говорят в провинции Маданг в Папуа-Новой Гвинее.